Honthem (België), een gehucht in de gemeente Baelen in de Belgische provincie Luik
Honthem (Nederland), een buurtschap in de gemeente Eijsden-Margraten in de Nederlandse provincie Limburg